profesja (zawód)
 profesja w grach fabularnych
 profesja zakonna